Čekuolis  ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Čekuolytė (ledig)
Čekuolienė (verheiratet)

Namensträger 
 Algimantas Čekuolis (* 1931), TV-Journalist und Schriftsteller
 Dalius Čekuolis (* 1959),  Botschafter
 Giedrius Čekuolis (* 1959), Botschafter, Politiker, Vizeminister
 Jonas Čekuolis (* 1970),  TV-Journalist und Politiker, Seimas-Mitglied

Familienname
Litauischer Personenname